Rappa Ternt Sanga — дебютный альбом американского рэпера T-Pain, выпущенный в 2005 году. Было продано более 800 000 экземпляров по всему миру. В первую неделю было продано 47 000 экземпляров альбома, и Rappa Ternt Sanga дебютировал на 40-м месте в Billboard 200.

Список композиций 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы T-Pain